In der Saison 1983/84 der 2. Bundesliga erreichten der Karlsruher SC und der FC Schalke 04 den Aufstieg in die Bundesliga. Der MSV Duisburg scheiterte in den Relegationsspielen.

Mit Karlsruhe und Schalke konnten zwei Absteiger des Vorjahrs den sofortigen Wiederaufstieg feiern. Neben Neuling SC Charlottenburg mussten Rot-Weiss Essen, der VfL Osnabrück und der BV 08 Lüttringhausen aus Remscheid in die Oberliga absteigen.

In dieser Saison spielte erstmals kein einziger Verein aus Bayern in der 2. Liga. Seit Einführung der 2. Bundesliga 1974 hatten insgesamt zwölf bayerische Vereine die 2. Liga verlassen – elf nach unten in die Bayernliga, einer – der 1. FC Nürnberg – nach oben in die Bundesliga.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Torschützenkönige der Saison waren gemeinsam Emanuel Günther vom Karlsruher SC und Roland Wohlfarth vom MSV Duisburg mit jeweils 30 Toren.

Zuschauer 
In 380 Spielen kamen 2.317.523 Zuschauer ( 6.099 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
 32.000 MSV Duisburg – FC Schalke 04 (13. Spieltag)
 32.000 Karlsruher SC – FC Schalke 04 (15. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 500 SC Fortuna Köln – SV Stuttgarter Kickers (13. Spieltag)
 500 SC Fortuna Köln – BV 08 Lüttringhausen (33. Spieltag)
 500 SC Fortuna Köln – 1. FC Saarbrücken (35. Spieltag)

Relegation 
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der 1. Bundesliga Eintracht Frankfurt und der Dritte der 2. Bundesliga MSV Duisburg aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1983 und 1984.

1983 84
Fußballsaison 1983/84